Peddle ist der Familienname der folgenden Personen:

 Brian Peddle (* 1957), kanadischer Heilsarmee-Offizier
 Chuck Peddle (1937–2019), US-amerikanischer Elektroingenieur